Angelo Moriondo – inventore e imprenditore italiano
 Giacomo Moriondo – pittore italiano
 Natale Gabriele Moriondo – arcivescovo cattolico italiano

Pagine correlate
 Marenco di Moriondo